Questa voce contiene i personaggi del videogioco Clock Tower: The First Fear.

Personaggi principali

Jennifer Simpson

Bobby Barrows
Bobby è lo Scissorman, antagonista principale e carnefice del gioco. Ha 9 anni, vestito con una vecchia uniforme scolastica blu, e brandisce un paio di enormi forbici. Come suo fratello gemello Dan, Bobby è nato con una grave deformazione fisica (sebbene non tanto accentuata quanto quella di Dan): piccolo e scheletrico, ha la pelle pallida, capelli biondi per niente curati e degli occhi bianchi senza iride o pupille.

Brutale, sadico e spietato, ha ucciso molte persone innocenti senza alcuna pietà o rimorso. Sembra anche provare gusto nell'infliggere dolore psicologico alle sue vittime, spesso saltando fuori a spaventare Jennifer, facendo scattare le forbici ad ogni passo dandole la paura di sapere che è un passo dietro di lei, e perfino ballando per qualche istante quando ha la meglio su di lei durante la "Panic Mode".

Bobby appare in maniera casuale esplorando alcune stanze, esaminando alcuni oggetti e, a volte, rimanendo in una zona per un certo periodo di tempo. Non parla mai, anche se esplode in rapide risatine acute ogni volta che Jennifer è in preda al terrore o è in procinto di strisciare su di lei, e il suo viso si deforma. È quasi immortale: oggetti pesanti e persino cadere dal secondo piano della magione paiono solo stordirlo per un po'. Possiede anche una forza sovrumana, essendo in grado di tenere le sue enormi forbici sopra la testa mentre rapidamente sale una scala o compie balzi di vari metri.

La torre dell'orologio sembra essere l'unica cosa in grado di ucciderlo; questo è ciò a cui si riferisce la frase "il tempo causerà l'aderenza", riportata nei testi alchemici della libreria religiosa. Muore dopo essere caduto dalla torre a causa delle campane che lo disorientano nei finali S, A, B e C. Nei finali D, E, F, G e H sopravvive.

In Clock Tower Dan erediterà il nome di "Scissorman", armandosi di un paio di enormi forbici e dando la caccia a Jennifer per vendicare il fratello.

In Clock Tower II: The Struggle Within è implicitamente affermato che Bates, l'alter-ego malvagio di Alyssa Hale, è la reincarnazione di Bobby.

Mary Barrows
Mary è la moglie di Simon Barrows e l'antagonista secondario del gioco. È una trentacinquenne formosa, con capelli biondi raccolti ed occhi verdi. Indossa una camicetta bianca su una lunga gonna viola. L'8 ottobre 1986, assistita dal Dr. Walter Simpson (padre di Jennifer), partorirà Bobby e Dan, i gemelli demoniaci e cannibali. Egli, compresa la malvagità dei neonati, cercò di ucciderli, ma Mary lo murò vivo in una stanza al secondo piano della magione, dove morì soffocato dopo tre giorni. Quattro anni dopo, nel 1990, cominciò a lavorare all'Orfanotrofio Granite sotto falso nome, facendosi notare per il suo comportamento isterico ed imprevedibile. Appassionata di occulto e di magia nera, insieme ad un suo fratello cominciò a ricercare persone da sacrificare. Suo marito Simon tentò di fermarla, ma venne imprigionato in una cella nella sua magione senza cibo, condannandolo a morire di stenti. All'orfanotrofio conobbe e successivamente adottò Jennifer Simpson, Laura Harrington, Anne e Lotte. Allontanatasi dall'atrio con la scusa di chiamare il signor Barrows, ucciderà tre delle ragazze con la complicità del figlio Bobby.

Nella sala del telefono, se Jennifer ha trovato il cadavere del padre e letto le sue note, Mary tenterà di pugnalarla; in caso contrario la donna la calmerà offrendole una bevanda (del veleno) e facendola risvegliare nella prigione del capannone in cortile. Se Jennifer ha con sé un pezzo di carne potrà darlo a Simon (altrimenti verrà uccisa da quest'ultimo) e verrà salvata da Lotte, che verrà immediatamente dopo uccisa con un fucile da Mary. Se Jennifer è abbastanza veloce tramortirà l'assassina con un bastone, altrimenti farà la fine dell'amica. Mary morirà spinta giù dalla torre dell'orologio da uno stormo di corvi nei finali S ed A, fulminata nel finale B, o cadendo da una scala esterna della torre nel finale C; nei finali D, E, F, G e H sopravvive. In ogni caso, la sua morte è canonica, poiché nel sequel Jennifer è l'unica superstite.

Dan Barrows
Dan è il fratello gemello di Bobby. La sua deformazione fisica l'ha reso un'enorme ed informe bestia carnosa e violacea, che trascorre il suo tempo nelle grotte sotto la magione. Quando Jennifer lo trova, lui le dà la caccia, ma nella fuga accende accidentalmente una lattina di kerosene su una candela, bruciandolo vivo. Dan tuttavia rinasce dalle ceneri del suo stesso cadavere, in un nuovo corpo completamente sano; irriconoscibile nel suo nuovo aspetto, assumerà l'identità di Edward e diventerà il nuovo Scissorman nel sequel Clock Tower.

Personaggi secondari

Laura Harrington
Laura ha 14 anni, capelli biondi ed occhi azzurri. Indossa un vestito color cielo. Può essere trovata morta in uno dei bagni, o all'interno dell'armatura nella stanza del telefono, se l'evento precedente non è accaduto. Morirà anche nel finale A lanciata da Mary dalla torre dell'orologio (se Jennifer non l'ha vista morire). Sopravviverà nel finale S, se Jennifer non l'ha vista morire. Dato che però nel sequel Jennifer è l'unica sopravvissuta, l'unico finale canonico è lA. Il suo cognome viene rivelato nel romanzo. Nel romanzo e nel manga la sua morte è quella nel bagno, la quale è pertanto considerata quella corretta.

Anne
Anne è amica di Jennifer e migliore amica di Laura. Ha 15 anni (di fatto la più grande delle quattro), lunghi capelli bruni ed occhi verdi. Indossa una lunga gonna verde, una camicetta gialla ed un giubbotto marrone. Anne può morire lanciata dalla finestra del salotto col camino, annegata nella piscina o impalata attraverso un lucernario in vetro colorato nel secondo atrio. Morirà anche nel finale A, lanciata da Mary dalla torre dell'orologio, se Jennifer ha visto Laura morta. Sopravviverà nel finale S, se Jennifer non l'ha vista morire. Dato che però nel sequel Jennifer è l'unica sopravvissuta, l'unico finale canonico è l'''A. Nel romanzo e nel manga Anne viene uccisa da Bobby scaraventandola fuori dalla finestra del salotto col camino; questa morte è pertanto considerata quella corretta.

Lotte
Lotte è la migliore amica di Jennifer. Ha 14 anni, capelli rossi corti e occhi marroni. Indossa un paio di jeans con una maglietta a mezze maniche rossa. Intuisce subito che qualcosa non va nella magione. In base ad eventi casuali (se Jennifer incontra Mary nella stanza del telefono o meno) salverà la protagonista dalla cella di Simon Barrows prima di essere uccisa con un fucile da Mary. Se questo evento non accade, Lotte verrà ritrovata nelle grotte, in fin di vita su di un altare. Morirà in ogni caso; a differenza di Laura e Anne, non c'è modo di salvare Lotte.

Simon Barrows
Simon è il presunto genitore adottivo. È marito di Mary e padre di Bobby e Dan. Mary lo chiude in una cella nella magione per spacciarsi per lui e chiedere l'affidamento delle ragazze. Simon in prigione soffre la fame ed impazzisce: se Jennifer verrà rinchiusa assieme a lui, egli cercherà di mangiarla se questa non avrà con sé un pezzo di carne. Quando Jennifer o Lotte aprono la porta della cella, Simon non fa alcun cenno di voler scappare, forse per mancanza di forze. Dato che Jennifer è l'unica sopravvissuta negli eventi canonici, si presume che anche Simon sia morto, forse di fame; tale ipotesi viene avanzata nel romanzo, quando le autorità trovano il suo cadavere.

Walter Simpson
Walter è il padre di Jennifer. L'8 ottobre 1986 assistette Mary Barrows nel parto. Egli tuttavia intuì subito la malvagità dei neonati, i quali divorarono la sua mano. Walter cercò di ucciderli, ma Mary lo murò vivo in una stanza al secondo piano della magione, dove morì soffocato tre giorni dopo, l'11 ottobre. Il suo cadavere si troverà nella stanza segreta, se Jennifer ha già trovato lidolo o lo scettro'' (in caso contrario la stanza sarà vuota). La ragazza lo identifica dalla sua borsa medica a terra, che ha il suo nome stampato sopra.

Clock Tower
Clock Tower: The First Fear